En Pologne, Smogorzów peut désigner :

 Smogorzów, un village dans la voïvodie de Lublin
 Smogorzów, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Smogorzów, un village dans la voïvodie d'Opole
 Smogorzów, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix